Guerra dels Deu Anys, que comença amb el Crit de Yara (1868-1878)
 Guerra Chiquita (1878-1880)
 Guerra d'Independència cubana de 1895 a 1898 
 Guerra Hispano-estatunidenca de 1898